Елізабет Смайлі і Лінда Вілд були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Вілд, яка виступала в парі з Наталі Тозья.

Катріна Адамс і Лариса Савченко виграли титул, у фіналі перемігши пару Вілд і Тозья з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 1997 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1997